

Дани сећања 

140-е пне.